Miejscowości w USA:
 Put-in-Bay – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
Gminy w USA:
 Put-in-Bay (ang. Put-in-Bay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa